En tonande alveolar frikativa är ett konsonant språkljud. Det tecknas i IPA som .

Egenskaper 
Egenskaper hos den tonande alveolara frikativan:
 Den är pulmonisk-egressiv, vilket betyder att den uttalas genom att lungorna trycker ut luft genom talapparaten.
 Den är tonande, vilket betyder att stämläpparna är spända under uttalet och därmed genererar en ton.
 Den är alveolar, vilket betyder att den uttalas genom att tungan eller tungspetsen trycks mot tandköttet bakom övre tandraden.
 Den är frikativ, vilket betyder att luftflödet går genom en förträngning i talapparaten.

Användning i språk 
Den tonande alveolara frikativan återfinns i flera språk och skrivs i vissa språk som använder det latinska alfabetet med z.

I språk som använder det kyrilliska alfabetet skrivs den med з och på grekiska med ζ.

Fonetik
Konsonantljud